Università di Gaza può riferirsi a: 

 Università Al-Aqsa di Gaza, fondata nel 2000 a Gaza.
 Università Al-Azhar di Gaza, fondata nel 1991 a Gaza.
 Università Aperta Al-Quds, università fondata mel 1991 con facoltà con sede nella Cisgiordania, Giordania, Striscia di Gaza e Arabia Saudita. 
 Università Islamica di Gaza, fondata nel 1978 a Gaza.
 Università della Palestina, fondata nel 2002 a Al-Zahra nella Striscia di Gaza.
 Università e Istituto di Scienze Applicate (UCAS) di Gaza, fondata nel 1998 a Gaza.
 Accademia Universale di Studi (USA), università privata di Gaza.
 Istituto Tecnico della Palestina, college con sede a Dayr al-Balah nella Striscia di Gaza.